

Persone 
Anna Tortora – autrice televisiva italiana, sorella di Enzo
Dionigi Tortora – partigiano, medaglia d'oro al valor militare
Enzo Tortora – deputato, giornalista, conduttore radiofonico e televisivo italiano, fratello di Anna
Francesco Tortora – vescovo cattolico italiano
Franco Tortora – cantante italiano
Gaia Tortora – giornalista italiana, figlia di Enzo
Giuseppe Tortora – politico italiano
Mario Tortora – medico italiano
Matilde Tortora – critica cinematografica, scrittrice e saggista italiana
Max Tortora – imitatore, cantante ed attore comico italiano
Michele Tortora – politico italiano
Rolando Tortora – ex calciatore uruguaiano
Silvia Tortora – giornalista italiana, figlia di Enzo
Víctor Tortora – allenatore di calcio e calciatore italiano

Zoologia
Tortora selvatica – uccello
Tortora dal collare africana o tortora domestica – uccello
Tortora dal collare orientale – uccello

Altro
Tortora – tonalità di colore tra il grigio ed il marrone
Tortora – comune italiano della Calabria
Palazzo Tortora – palazzo monumentale di Napoli
 Tortora – in araldica

Pagine correlate
Tortorella (disambigua)